Estampes steht für:

 Estampes, französische Gemeinde im Département Gers
 Estampes (Adelsgeschlecht), ein französisches Adelsgeschlecht
 Estampes, eine Sammlung von drei Klavierstücken von Claude Debussy

Estampes ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques d’Estampes (1590–1668), französischer Militär und Diplomat, Marschall von Frankreich